Santo Antônio do Tauá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santo Antônio do Tauá (ort), Pará, 
 Santo Antônio do Tauá (kommun), Pará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar